Voss kan syfta på:

Geografi
Voss kommun – en kommun i Vestland fylke i västra Norge
Vossevangen – administrativt centrum i Voss kommun
Voss (järnvägsstation) – järnvägsstation i Vossevangen

Industri och handel
Voss (varumärke) – varumärke inom Electrolux-koncernen
 Voss (vatten) – norskt dricksvatten tappat på flaska
Blohm + Voss – skeppsvarv i Hamburg, Tyskland

Personer
 Voss (auktor) – ett auktornamn
 Voss (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet